Lara Cardella (1969-), écrivaine italienne	
  (1896-1975), architecte italien	
  (1964-), kick-boxeur italien
 Tony Cardella, peintre français du 
  (1976-), pratiquant d'arts martiaux mixtes
  (1940-2011), éditeur et entrepreneur italien	
  (1734-1822), écrivain et historien ecclésiastique

Références